Український світ може означати:

 Український світ — загальний соціальний термін, фігура мови на позначення якогось асоціативного зв'язку з українською культурою.
 Український світ (журнал) — культурологічний журнал в Україні.
 "Український світ" () — платформа допомоги у Варшаві, яка виникла у зв'язку з трагічними подіями на Майдані.

Примітки